Le patronyme Sénéca provient du nom de famille romain qui a signifié vieux (latin : senectus).

Sénéca est un patronyme porté notamment par :

 Georges Sénéca (1937-2002), homme politique belge ;
 Joseph Sénéca (1800-1878), homme politique français.

Homonymie de patronyme